Gábor Egressy ist der Name folgender Personen:

* Gábor Egressy (Schauspieler) (1808–1866), ungarischer Schauspieler
 Gábor Egressy (Fußballspieler) (* 1974), ungarischer Fußballspieler